xhosza nyelv
 xhosza nép